Molekulska formula -{C6H8N2O2}- se može odnositi na:

 Gaboksadol
 Dimiracetam